Die Mauer steht für:

 die Berliner Mauer
 die von 1961 bis 1989 stark befestigte innerdeutsche Grenze

 Die Mauer (Andrejew) (Originaltitel Стена), Erzählung von Leonid Andrejew
 Die Mauer (Sartre) (Originaltitel Le Mur), Erzählung von Jean-Paul Sartre von 1939
 Die Mauer (Roman), Roman von Max Annas aus dem Jahr 2016

Filme:
 Die Mauer (1961), deutscher Dokumentarfilm von Matthias Walden 
 Die Mauer (1967), französischer Spielfilm von Serge Roullet 
 Die Mauer (1983), türkischer Spielfilm von Yilmaz Güney 
 Die Mauer (1990), deutscher Dokumentarfilm von Jürgen Böttcher
 Die Mauer (1998), belgisch-französischer Spielfilm von Alain Berliner 
 Die Mauer – Berlin ’61, deutscher Spielfilm von Hartmut Schoen (2003)

Siehe auch:
 Die Mauer steht am Rhein
 Die Mauern von Malapaga
 Die Mauern von Sana’a